Монодрама:
 Монодрама в театре — драматическое произведение, разыгрываемое с начала до конца одним актёром .
 Монодрама Н. Н. Евреинова — один из принципов театральной теории Н. Н. Евреинова.
 Монодрама — одна из форм психодрамы, когда психодрама используется в индивидуальной психотерапии.

Примечания